Бру́нон Зе́мболь (, в миру — Ян Земболь; , деревня Лэнтовня, Польша — , концлагерь Дахау) — блаженный Римско-Католической Церкви. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
В 1922 году вступил во францисканский орден и принял монашеское имя Брунон. Находился в монастырях городов Пшемысль, Кракова, Львова. Монашеские обеты принял 6 марта 1932 года. С 1933 года работал в монастыре города Хелме.
В 1939 году был арестован оккупационными немецкими властями вместе с другими монахами монастыря и содержался под стражей в любельском замке. В июне 1940 года был препровождён в концентрационный лагерь Заксенхаузен, после был переведён в концлагерь Дахау, где и погиб 21 августа 1942 года.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.
День памяти — 12 июня.

Литература 
 Bogdan Brzuszek: Błogosławiony brat Brunon Jan Zembol. Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2001. ISBN 83-88743-13-9.

Ссылки 
 Błogosławiony Jan Brunon Zembol

Католические святые
Католические блаженные
Христианские святые XX века
Святые Польши